Gentil ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gentil (1867–1951), deutscher Fabrikant und Kunstsammler
 Émile Gentil (1866–1914), französischer Kolonialadministrator
 Fernando Gentil (* 1950), brasilianischer Tennisspieler
 Gabrielle Perret-Gentil (1910–1999), Schweizer Ärztin und Pionierin für ein liberales Recht auf Abtreibung
 Guillaume Le Gentil de la Galaisière (1725–1792), französischer Astronom
 Ivan Gentil (* 1972), französischer Mathematiker
 Manuel Paulo de Sousa Gentil (1870–1937), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Otto Gentil (1892–1969), deutscher Bildhauer und Maler
 Pascal Gentil (* 1973), französischer Taekwondoin
 Philippe de Gentil de Langallerie (1661–1717), erster Baron von Saintonge 
 Pierre-Alain Gentil (1952–2008), Schweizer Politiker (SP)
 Pierre-Joseph Bernard (Gentil-Bernard; 1708–1775), französischer Dichter, Dramatiker und Librettist

Gentil bezeichnet zudem:
 Gentil (Rio Grande do Sul), Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:
 Gens
 Port-Gentil
 Le Gentil